WWL steht als Abkürzung für:
 Powiat Wołomiński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Wir wollen lernen, eine Bürgerinitiative der Wählervereinigung Bürgerliche Mitte in Hamburg
 WWL (Hörfunksender), eine Radiostation in New Orleans, Louisiana
 Wallenius Wilhelmsen Logistics, Reederei

Abkürzung